Sobański — польське прізвище, читається як Собаньскі.

 Геронім Собанський
 Міхал Собанський

Див. також 
 Собанські

Польські прізвища
Собанські